Fawkes ist der Familienname folgender Personen:

 Guy Fawkes (1570–1606), englisch-katholischer Offizier
 Wally Fawkes (1924–2023), britischer Jazz-Klarinettist und Künstler
 Wilmot Fawkes (1846–1926), britischer Admiral

Tiername:
 das Haustier von Albus Dumbledore, siehe Tiere der Harry-Potter-Romane #Phönixe

Siehe auch:
 Faulks